Excalibur (miecz)
Excalibur (film)
Excalibur (album)
Excalibur (czasopismo)
Excalibur Automobile